Il sapore del sangue (Clay Pigeons) – film del 1998 diretto da David Dobkin
Il sapore del sangue (Orion) – romanzo di Deon Meyer del 2000